Юрий Михайлович Васильев:
 Васильев, Юрий Михайлович (1924—1973) — геолог-нефтяник, доктор наук, профессор.
 Васильев, Юрий Михайлович (1962—2011) — советский и российский футболист; тренер.